Фриволите́ (от  — пустой, легкомысленный) — техника плетения ручного кружева при помощи специальных челноков или иглы с тупым концом.

Кружево фриволите применяется для отделки различных предметов одежды, для создания салфеток, украшения скатертей, покрывал и т. д. 

Кроме того, в технике фриволите изготавливают различную бижутерию: серьги, браслеты, колье, броши, а также перчатки.

История 

Точная история возникновения этой техники до сих пор не известна. Одни источники утверждают, что фриволите произошло из мастерства рыбаков, плетущих сети. Другие — что техника плетения кружев с помощью челнока родилась на Востоке и оттуда пришла в Европу. Третья версия говорит о возникновении и совершенствовании такого плетения в европейских монастырях, четвёртая говорит о том, что эта техника выросла из других рукодельных техник.

Так или иначе, в близком к нынешнему виду это рукоделие обрело популярность только в XIX веке. Первые упоминания о «frivolite» встречаются в европейских книгах по рукоделию 20-х годов того века: вместе с выкройкой платья даётся указание украсить его ажурным воротничком в этой технике. По одной из версий, техника зародилась в странах Востока, откуда через колониальную торговлю попала в Англию, где начала стремительно развиваться. Те схемы, которые сейчас называются схемами «классического фриволите», были разработаны именно в странах Востока. Есть мнение, что ранее кружево фриволите выполняли не челноками, а иглой, с помощью которой плели те же узлы, нанизывая их на иглу. Техника «фриволите иглой» существует и сейчас. По этой версии «фриволите челноками» появилось в XIX веке.

В европейской портретной живописи XVIII века можно встретить сюжет «Дама с челноком», например:
 "Queen Charlotte and her daughter" - автор Бенджамин Уэст, находится в лондонском дворце Сент-Джеймс  
 "Mari-Adelaide de France" - Жан-Марк Натье, располагается в Версале
 "The Duchess of Albemarle", автор - сэр Джошуа Рейнольдс, Национальная галерея Лондона

В России челночное кружево долгое время было практически не известно. В русской портретной живописи, относящейся к XVIII веку и ранее, не обнаружено ни одной детали костюма, выполненной в этой технике. В основном кружева, представленные на портретах той эпохи — это «французские кружева», выполненные в технике, которую сейчас называют «кружевом на коклюшках». Не упоминается фриволите и в русской художественной литературе того времени. Первые упоминания о фриволите в России можно найти в книгах по рукоделию, вышедших в 80-х годах XIX века. В Россию кружево фриволите пришло, вероятно, из Франции, о чём можно судить по названию.

Элементы фриволите 
 Кольцо
 Полукольцо
 Пико Жозефины (полукольцо, состоящее из одних только прямых узлов)
 Дуга
 Комбинированное кольцо

Примечания

Литература 
 

Вязание
Кружево
Плетение